Котолте има више значења:

 Котолте (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Котолте (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику